Барри Опдам (; род. 27 февраля 1976, Лейден) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции защитника.

Карьера 
Воспитанник клуба «Лиссе», Барри Опдам начал профессиональную карьеру в 1996 году в алкмарском «АЗ». За этот клуб футболист провёл более 300 матчей и ко второй половине 2000-х годов заработал репутацию одного из лучших центральных защитников чемпионата Нидерландов. В 2005—2006 годах находился в составе сборной Нидерландов.

В 2008 году перешёл в австрийский «Ред Булл». В 2010 году вернулся в Нидерланды и подписал контракт с клубом «Волендам».

Статистика выступлений

Ссылки 
 Профиль на сайте transfermarkt.de 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Волендам»